

Geografia 
 Calico – città fantasma della Contea di San Bernardino (California)
 Calico – località della Contea di Kern (California)
 Calico – località della Virginia Occidentale
 Calico Mountains – catena montuosa della California
 Calico Mountains – catena montuosa del Nevada
 Calico Peaks – monti delle Calico Mountains (California)

Musica 
 Calico – gruppo musicale
 Calico Records – etichetta discografica
 Calico – album di Ben Arnold del 2004
 Calico – album di Erynn Marshall del 2006

Persone 
 Tyrone Calico – giocatore di football americano
 Calico Jack – pirata inglese

Altro 
 Calico – un'azienda indipendente di biotecnologia creata dai fondatori di Google per affrontare i più difficili problemi di salute, come estendere la durata della vita
 Calico – tipo di carabina
 Gatto calico – varietà di gatto tricolore